Baúl hace referencia a varios artículos:

Contenedor
 Baúl, arcón o arca, mueble en forma de caja cerrada que se destina a guardar objetos.
 Baúl, maletero, compartimento del automóvil.

Toponimia 
 Cerro El Baúl (desambiguación)
 Baúl (Granada), localidad del municipio de Baza, provincia de Granada, España;
 El Baúl (sitio arqueológico), en Guatemala;
 El Baúl (Cojedes), localidad del municipio de Girardot, estado de Cojedes, Venezuela;

Ficción
 El baúl de los disfraces, obra de teatro musical;
 El baúl de los recuerdos''', canción de 1969 popularizada por la cantante española Karina.

Enlaces externos